Hymna Libye je píseň Libya, Libya, Libya (také známa jako Ya Beladi, ). Hudbu složil Mohammed Abdel Wahab. Původně byla hymnou Libyjského království, až do státního převratu v roce 1969, kdy byl svržen král Idris I. revolucionářem Muammarem Kaddáfím.
Během občanské války v roce 2011 Libyjská Dočasná národní přechodná rada ji spolu s vlajkou opět změnila zpět.

Text

Odkazy

Reference

Související články 
 Libyjská vlajka
 Státní znak Libye

Externí odkazy 
 Současná hymna Libye – Libye, Libye, Libye (1951–1969, 2011–současnost) na YouTube
 Hymna Libye pod plukovníkem Kaddáfím - Allahu Akbar (1977–2011) na YouTube

Libye
Hymna